Ортлоф, Фридрих (1797—1868) — немецкий юрист, профессор.
 Ортлоф, Герман (; 1828—1920) — немецкий юрист, профессор, сын Фридриха О..

Примечания